Miejscowości w Polsce
 Osuchów-Kolonia – część wsi Osuchów w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Kazanów
 Osuchów-Kolonia – nieofic. część wsi Osuchów w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów

Zobacz też 
 Osuchów